Buck Island (Britse Maagdeneilanden), eiland in de Britse Maagdeneilanden
 Buck Island (Saint Croix), eiland bij Saint Croix in de Amerikaanse Maagdeneilanden dat beschermd is als nationaal monument
 Buck Island (Saint Thomas), eiland bij Saint Thomas in de Amerikaanse Maagdeneilanden